In 1962/63 werd het achttiende en laatste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. TSV 1860 werd kampioen en FC Nürnberg vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Beide clubs werden tweede in hun groep.

Na dit seizoen werd de Oberliga Süd opgeheven net als de andere vier Oberliga's en vervangen door de Bundesliga. Voor het eerst sinds het ontstaan van het voetbal in Duitsland was er één competitie voor heel het land. Omdat de Oberliga Süd een van de sterkste was mochten er vijf clubs uit deze Oberliga naar de Bundesliga. Voor het begin van seizoen 1962/63 werd al beslist dat 1. FC Nürnberg en Eintracht Frankfurt hiervoor gekwalificeerd zouden zijn. De andere clubs zouden zich sportief moeten kwalificeren. Dit was vooral voor de twee clubs uit München belangrijk aangezien de Duitse voetbalbond slechts één team per stad wilde toestaan voor de Bundesliga. Hierdoor moest Bayern München, dat in die tijd nog niet de topclubstatus had die het later verwierf, genoegen nemen met een plaats in de Regionalliga. Het zou twee jaar duren vooraleer Bayern zou promoveren naar de Bundesliga, om er nooit meer weg te gaan en de Rekordmeister te worden.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1962/63
Oberliga Süd